ТОБ — многозначная аббревиатура:
 ТОБ — театр оперы и балета
 ТОБ — территориальные органы безопасности
 ТОБ — техническое обеспечение безопасности
 ТОБ — техническое обоснование безопасности

См. также 
 ТОБО — территориально обособленное безбалансовое отделение
 
  — аббревиатура латиницей